Miejscowości w USA:
 Twinsburg – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
Gminy w USA:
 Twinsburg (ang. Twinsburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit